Средняя школа №52 (Киев)
 Средняя школа №52 (Львов)
 Средняя школа № 52 (Минск)
 Средняя школа № 52 (Москва)
 Средняя школа №52 (Ульяновск)